Coenonympha postemiaustralis är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1926. Coenonympha postemiaustralis ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
postemiaustralis